Rucba est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 δ Cassiopeiae ;
 α Sagittarii.

Voir aussi 

 Ruchba
 Ruchbah
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire